Ниже приведена информация обо всех семействах, порядках и неформальных группах (кладах), входящих в Систему классификации APG III — современную таксономическую систему классификации цветковых растений, разработанную «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) и опубликованную в октябре 2009 года.

Информация представлена в табличном виде, при этом читателю предоставляется возможность сортировки информации, упорядочивая в прямой или обратной последовательности элементы в любой из колонок. Также предусмотрена возможность вернуть таблицу в исходное состояние.

Пояснения 
Каждая строка данной таблицы соответствует одному из 472 семейств, упоминающихся в APG III (или, как исключение, одному из пяти упоминающихся в этой системе родов).

Для каждого семейства в таблице приведена информация о числе входящих в его состав родов и видов по данным Angiosperm Phylogeny Website (APWeb, «Сайт филогении покрытосеменных») — информационного проекта (сайта), обеспечивающего доступ к информации о филогении и таксономии цветковых растений.

Для каждого семейства и порядка указаны их русские названия; названия неформальных групп (клад) приведены в исходном (непереведённом) виде, на английском языке (за исключением группы Probable sister of eudicots, которая переведена как «возможно, сестринская группа по отношению к эвдикотам»).

Всего в таблице — 472 строки с информацией о семействах, из которых 414 относятся к семействам, входящим в Систему (в их числе — два семейства из дополнительного списка), а 58 — к семействам, которые в APG III упомянуты как включённые в состав других семейств (выделены мелким шрифтом). Дополнительно в таблицу включено пять строк с информацией о родах: роды Leptaulas и Soyauxia особо упомянуты в Системе как включённые в состав семейств Cardiopteridaceae и Peridiscaceae соответственно (также выделены мелким шрифтом); три рода входят в дополнительный список (Gumillea, Nicobariodendron, Petenaea). Из 414 семейств, входящих в основной список Системы, 35 не входят в состав каких-либо порядков.

В таблицу добавлена также итоговая строка с суммарной информацией по родам и видам.

Обозначения 
Все указанные ниже группы входят в неформальную группу 1-го уровня Angiosperms (Покрытосеменные, или Цветковые растения).
Обозначения названий колонок
 1 — порядковый номер строки; используется для того, чтобы после сортировки по другим колонкам можно было, задав сортировку по данной колонке, вернуть таблицу в исходное состояние;
 2 — название группы 2-го уровня;
 3 — название группы 3-го уровня;
 4 — название группы 4-го уровня;
 5 — название группы 5-го уровня;
 порядок — научное название порядка;
 порядок (рус.) — русское название порядка;
 семейство — научное название семейства (в эту же колонку включены те четыре рода, которые упомянуты в Системе);
 семейство (рус.) — русское название семейства;
 род. — число родов в семействе по данным Angiosperm Phylogeny Website.
 вид. — число видов в семействе по данным Angiosperm Phylogeny Website;
 дата — дата проверки числа родов и видов (формат ГГГГ-ММ-ДД).

Те семейства, которые упомянуты в Системе как включённые в другие семейства, приведены в данной таблице, при этом их названия приведены мелким шрифтом, а число родов для таких семейств равно нулю.

Обозначения названий неформальных групп

Система APG III в табличном виде 
Для всех колонок возможна прямая и обратная сортировка.

См. также 
 Angiosperm Phylogeny Group
 Система APG
 Система APG II
 Таксоны, входящие в систему APG II (полный список)
 Система APG III
 Цветковые растения
 Семейства цветковых растений (по данным проекта The Plant List)
 Трёхбуквенная система обозначений сосудистых растений

Примечания

Литература 
 
 Abstract • Полный текст: HTML, PDF

Ссылки 
  
 Подробная кладограмма покрытосеменных на основе Системы APG III. Для каждого порядка дана его краткая характеристика и указаны основные входящие в его состав семейства. 

Система APG III